Королько́ва — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 Королькова, Александра Петровна (1930—2016) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Королькова, Анна Николаевна (урожденная Глазкова; 1892—1984) — советская писательница-сказочница.
 Королькова, Татьяна Сергеевна (более известна под фамилией Стерлинг; род. 1942) — российская оперная певица, музыкальный педагог.